Manuel Sánchez Cuesta puede referirse a:

 Manuel Sánchez Cuesta (1884-1939), periodista español.
 Manuel Sánchez Cuesta (1942-), filósofo español.